Beyond Fear (band), Amerikaanse band
 Beyond Fear (album), album van de band Beyond Fear
 Beyond Fear (1997), een Brits/Amerikaanse film uit 1997